Rising Star steht für:

 Rising Star, US-amerikanischer Film von Martha Coolidge (1999)
 Rising Star (Fernsehshow), deutsche Gesangs-Castingshow
 Rising Star (Texas), Stadt in Texas
 Rising-Star-Höhle, paläontologische Fundstätte in Südafrika

Siehe auch:
 Rising Stars